Il gruppo della burbankite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della burbankite 
 Burbankite
 Calcioburbankite
 Khanneshite
 Sanrománite

Note 

Burbankite